Electra of Elektra kan betrekking hebben op:
Elektra (mythologie), de naam van diverse personages uit de Griekse mythologie
Verschillende drama's over de dochter van Klytaimnestra en Agamemnon:
Elektra (Euripides), een drama van Euripides
Elektra (Sophokles), een drama van Sophocles
Elektra (opera), een opera van Richard Strauss
Hiervan afgeleid:
Electra (ster), een ster in het sterrenbeeld Stier
Elektra Records, een platenlabel
Elektra Natchios, een personage van Marvel comics
Elektriciteit, afkorting gespeld als elektra, als in gas en elektra
Electra (waterschap), een (voormalig) waterschap
Electra (plaats), een Groningse plaats waar het gemaal De Waterwolf (van het waterschap Electra) staat
Electra (automerk), een Frans automerk
Elektra (diva), WWE
Electra (geslacht), een geslacht van mosdiertjes
Elektra (navigatie), een Duits radionavigatiesysteem uit de Tweede Wereldoorlog
Lockheed Electra, een serie vliegtuigen van Lockheed
 HMS Electra (1804), een Brits marineschip met 16 stukken.
 HMS Electra (1837), een Brits marineschip met 18 stukken.
 HMS Electra (1900), een Britse torpedobootjager van de Brazenklasse.
 HMS Electra (1934), een Britse torpedobootjager van de E-klasse.
 Electra (Texas), plaats in Texas
 SV Electra, voormalige voetbalclub uit Amsterdam

Films
 Ilektra (Engelse titel Electra, 1963) van Mihalis Kakogiannis met Irene Papas, gebaseerd op het stuk van Euripides
 Electra (1996) van Julian Grant met Shannon Tweed
 Elektra (2005) van Rob Bowman met Jennifer Garner en Goran Visnjic

Personen met de achternaam Electra
Carmen Electra, een Amerikaanse actrice